The Challenge (originalmente Road Rules: All Stars, seguido de Real World/Road Rules Challenge y luego The Real World/Road Rules Challenge durante un tiempo) es un reality show de competencia de MTV en donde compiten ex participantes de los programas originales, The Real World y Road Rules. Originalmente con exalumnos de estos dos shows, el elenco de The Challenge se ha expandido lentamente para incluir a otros concursantes que debutaron en el mismo programa y exalumnos de otras franquicias de MTV, incluyendo Are You the One?, Ex on the Beach (Brasil, Reino Unido y EE . UU.), Geordie Shore y otras franquicias de realidad que no son de MTV. Los concursantes compiten entre sí en varios desafíos extremos para evitar la eliminación y ganar un premio en efectivo. Actualmente T. J. Lavin es el presentador del programa.

La serie se estrenó el 1 de junio de 1998. El programa se tituló originalmente Road Rules: All Stars (En el que alumnos de The Real World participaron en un viaje por carretera al estilo del programa Road Rules). Se renombró Real World/Road Rules Challenge para la 2.ª temporada, y luego se resumió simplemente en The Challenge a partir de la temporada 19.

Desde la cuarta temporada, cada temporada ha proporcionado al programa un subtítulo único, como Rivales. Cada temporada consta de un formato y un tema mediante el cual se deriva el subtítulo.

La temporada más reciente del programa, titulada The Challenge: Todo o Nada, se estrenó el 12 de octubre de 2022. En junio de 2022, MTV renovó la serie hasta la temporada 39.

Estructura

Concepto 
El elenco de The Challenge es específico de cada temporada, debido a que este varía de temporada a temporada. Los elencos se componen de concursantes originarios de programas relacionados de MTV, y de concursantes provenientes de las pocas temporadas que el show a permitido participantes previamente desconocidos. Estos programas y temporadas son: Real World, Road Rules, Are You the One?, The Challenge (Carne Fresca, Carne Fresca II, Vacaciones de Primavera Challenge y Batalla de las Líneas de Sangre). Más recientemente concursantes de Big Brother, Survivor, The Amazing Race, Ex on the Beach, Geordie Shore y otros programas se han unido al show.

El elenco de una temporada generalmente se divide en equipos separados de acuerdo con un cierto criterio. Los criterios por los que los equipos han sido organizados a lo largo de la historia del programa han variado en todos los ámbitos, desde género y sus shows originales, hasta el estado de tipo malo/bueno de los concursantes y exparejas de los mismos. Cada uno de los equipos adversarios compite en numerosas misiones para ganar premios y avanzar en el juego en general. Después de cada misión, un equipo o miembro del reparto es votado a una ronda de eliminación para enfrentarse al equipo perdedor de la última misión. En las rondas de eliminación, deben competir entre sí para determinar quién será eliminado de la temporada. Cada temporada tiene su propia ronda de eliminación, que se distingue de las otras en título, diseño y ambiente. Determinar qué dos equipos o miembros del reparto son enviados a eliminación con frecuencia conduce a drama y a que se juegue sucio; esto se debe a que los concursantes están a cargo de quién es arrojado a las rondas de eliminación. Al igual que en The Real World, esporádicamente durante el transcurso de cada episodio, se ve a varios concursantes expresándose en privado a través de confesionarios, sobre los eventos que tienen lugar en el programa.

Sin embargo, algunas temporadas han utilizado formatos completamente diferentes de los típicos: La Isla es una en particular que adoptó muchas características atípicas de Real World/Road Rules Challenge, en cambio, tomó conceptos de otros shows de reality TV como Survivor; como otro ejemplo, la primera temporada (Road Rules: All Stars) irónicamente solo incluyó concursantes de The Real World y consistió de un reparto mucho más pequeño antes de que el espectáculo fuera completamente reconstruido para su segunda temporada. Excepto por la primera temporada, un premio monetario siempre ha sido el premio por ganar la misión final.

Presentadores 
La serie inicialmente no usó anfitriones, sino un exmiembro del reparto que había sido expulsado de su temporada, proporcionando apodos como "Sr." (David "Puck" Rainey , David Edwards y Gladys Sanabria desempeñaron este papel). Después de una temporada sin nadie en este papel, más tarde, sin embargo, la serie comenzó a usar presentadores: Eric Nies y Mark Long co-organizaron una temporada, y Jonny Moseley y Dave Mirra organizaron varias temporadas antes de que T. J. Lavin se convirtiera en el presentador habitual del programa desde la undécima temporada.

Historia del programa 
Con el tiempo, hubo una rivalidad lúdica con el elenco de Road Rules que ocasionalmente intentaba hacerle una broma al elenco de The Real World. que estaba actualmente en producción. Durante el rodaje de The Real World: Boston y Road Rules: Islands , los actores se conocieron mientras el equipo de Real World estaba de vacaciones en San Juan, Puerto Rico. Los productores organizaron un enfrentamiento donde ambos equipos competirían por un premio en efectivo. El desafío intensamente competitivo trajo altas calificaciones y esto puso en marcha ideas para producir otra serie derivada. Después de otro enfrentamiento llamado AquaGames, organizado por Kit Hoover y Mark Long, entre The Real World: Seattle y Road Rules: Down Under en 1997, la serie Challenge nació en 1998 con Road Rules: All Stars y presentaron miembros del reparto de cinco temporadas diferentes de The Real World.

Después de All Stars , los productores decidieron incluir también a los antiguos miembros del elenco de Road Rules en la serie. En la próxima temporada, se enviaron dos equipos de seis miembros a todo el mundo en una competencia para ver qué programa podría ser mejor que el otro en una competencia cara a cara. La serie siguió el formato durante tres años y obtuvo calificaciones muy exitosas.

Tras el auge enormemente exitoso de la televisión de realidad en el nuevo milenio, a partir de programas como Survivor, los productores decidieron agregar nuevos elementos a la serie. En 2002, la producción comenzó en Batalla de las Temporadas. Esta temporada, la primera en partir de la estructura anterior de seis miembros, trajo a un gran grupo de ex miembros del elenco para competir en una ubicación. El programa agregó eliminaciones que agregaron una capa adicional de intriga y manipulación. La temporada anterior incorporó la votación por mayoría, pero finalmente eso cambió a competencias de eliminación de muerte súbita entre los miembros del elenco para la eliminación. Comenzando con esta temporada, MTV agregó un juego de desafío de fantasía a su sitio web. Los jugadores "reclutan" a miembros del reparto, a la fantasía de béisbol y miembros del reparto reciben puntos por realizar ciertas tareas, como maldecir o "engancharse".

Después de cambiar al formato "votaciones", la serie alternaría entre temporadas de "Batalla", incluidas dos temporadas de Batalla de los Sexos y Temporadas temáticos que incluyeron las temporadas de Guantalete e Infierno. Ambas temporadas contenían enfrentamientos (eliminaciones) entre los miembros de los dos equipos rivales. El miembro del reparto que perdía sería enviado a casa. Las temporadas de Guantelete presentaron una dinámica dentro del elenco ya que los equipos se vieron obligados a votar a los miembros del elenco dentro de sus propios grupos, mientras que el Infierno, las temporadas presentaron una dinámica entre los actores, ya que los equipos se vieron obligados a votar a los miembros del reparto del otro grupo.

Temporadas

Participantes

Especiales

Vacaciones de Primavera Challenge 
Titulado en su idioma como Spring Break Challenge(en). En marzo de 2010, antes de la emisión de la temporada 19, MTV emitió un spin-off especial de vacaciones de primavera de The Challenge en Acapulco, México. Algunos alumnos del programa original entrenaron a equipos de amigos en edad universitaria en varios desafíos de lo antiguo y lo nuevo, mientras que la exalumna de Carne Fresca, Evan Starkman y The Real World: Key West, Paula Meronek, sirvieron como locutores, con T. J. Lavin como anfitrión. Camila Nakagawa, una concursante del equipo ganador, apareció en futuros desafíos.

The Challenge: CT's Casándose 
Es un especial de dos partes que gira en torno a la boda de Chris "CT" Tamburello y Lilianet Solares, estrella de Challenge. MTV lanzó el tráiler y la fecha de estreno el 20 de noviembre de 2018. El especial de dos semanas se estrenó el 11 de diciembre de 2018 y concluyó el 18 de diciembre de 2018.

The Challenge: La Historia No Contada 
The Challenge: Untold History es una serie documental de seis partes sobre The Challenge . Contará con más de 30 excompetidores y varios fanáticos famosos, que hablarán sobre el programa y contarán historias detrás de escena. Se estrenó el miércoles 21 de septiembre de 2022 en MTV. Se mostró un adelanto durante la parte sin guion de los MTV Movie & TV Awards 2022.

Spin offs

The Challenge: Campeones vs Estrellas 
The Challenge: Champ vs. Pros(en) es una serie derivada de The Challenge. Exalumnos de The Challenge compiten contra celebridades para ganar dinero para fundaciones de caridad.

The Challenge: All-Stars 
En 2020, El exparticipante de Road Rules: Primera Aventura, Mark Long, comenzó a preguntar a sus seguidores en las redes sociales si estarían interesados en ver a los ex miembros del elenco de The Challenge reunidos en una nueva versión de la serie. El movimiento se tituló "We Want OGs" (Queremos a los Originales en español). Después de que su idea se volvió viral, anunció una asociación con Bunim/Murray Productions para desarrollar aún más su proyecto y comenzó a medir el interés de los posibles ex miembros del elenco. Para febrero de 2021, el proyecto había sido confirmado y se revelaron varios nombres de ex miembros del programa. El 24 de febrero de 2021, el programa se anunció oficialmente como The Challenge: All-Stars(en) y fue transmitido en el servicio de transmisión Paramount+. Siendo lanzado el 1 de abril de 2021. Actualmente cuenta con tres temporadas al aire.

The Challenge: World Championship 
En febrero de 2022, se anunció una nueva serie de temporadas internacionales. La serie comprenderá cuatro nuevas ediciones de The Challenge:  Australia, Argentina y el Reino Unido, así como una nueva edición estadounidense que se emitió en CBS con ex alumnos del programa de telerrealidad de CBS llamado The Challenge: USA . Todas las ediciones de la serie se transmitirán localmente en una red afiliada a Paramount y estarán disponibles globalmente para transmitir en Paramount+. Esto seguirá con una temporada en la que los ganadores competirán nuevamente en otra temporada titulada The Challenge: World Championship que se transmitirá por Paramount+. Cuando la serie se anunció por primera vez, estaban usando el nombre The Challenge: War of the Worlds.

Club de tiempo 5

Récords del programa 
A partir de Agentes Dobles

Jugadores con el mayor dinero ganado en el programa 
Nota: Esta lista incluye a los jugadores que han recibido un mínimo de $100,000.

Ubicaciones 
The Challenge ha sido filmado en muchos países diferentes de todo el mundo, así como algunas temporadas tienen lugar en América del Norte.

Los rodajes de las temporadas 1, 4, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31 y 35 se llevaron a cabo en varios países.

Versiones oficiales

Spe

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio web oficial de El Duelo II
 TV.com Referencia 
 TVGuide.com Referencia

 
Reality shows de Estados Unidos
Series de televisión de MTV
Series de televisión iniciadas en 1998
Series de televisión de Estados Unidos de los años 1990
Series de televisión de Estados Unidos de los años 2000
Programas de televisión en inglés